Кубок Йохана Кройфа 2000 года () — 11-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 1999/00 «ПСВ» и обладатель Кубка Нидерландов 1999/2000 «Твенте». Встреча состоялась 13 августа 2000 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт
 PSV wint in laagste versnelling. Provinciale Zeeuwse Courant, 14 augustus 2000, pagina 13

2000
Матчи ФК ПСВ
Матчи ФК «Рода»
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2000 году
События 13 мая
Спортивные соревнования в Амстердаме
Май 2000 года